Ossa de Montiel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ossa de Montiel (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Ossa de Montiel (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar